Kalau kan syfta på:

 Kalau – är det tyska namnet på en ort i Międzyrzecz kommun, Powiat międzyrzecki, Lubusz vojvodskap, Polen, se Kaława
 Kalau – äldre stavning för en stad i Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Tyskland, se Calau

Se även
 Kalauer – ett tyskt begrepp för en ordvits